«Му́ра» () — словенский футбольный клуб из города Мурска-Собота, в настоящий момент выступает в Первой лиге. Действующий чемпион Словении по футболу.

История  

Клуб основан в 1924 году, домашние матчи проводит на стадионе «Фазанерия», вместимостью 5500 зрителей.

Выступления в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Текущий состав

Достижения 
 Чемпион Словении (1): 2020/21
 Серебряный призёр Чемпионата Словении (2): 1993/94, 1997/98
 Бронзовый призёр Чемпионата Словении (3): 1992/93, 1995/96, 2011/12
 Победитель Второй лиги: 2017/18
 Обладатель Кубка Словении (2): 1994/95, 2019/20
 Финалист Кубка Словении (1): 1993/94
 Финалист Суперкубка Словении (1): 1995

Известные игроки 
  Амел Муйчинович
  Николай Сухов
  Спасое Булаич
  Грегор Балажиц
  Маринко Галич
  Амир Карич
  Митя Морец
  Деян Немец
  Александр Радосавлевич
  Эрмин Ракович
  Алмир Сулейманович
  Сенад Тигань
  Анте Мише

Известные тренеры 
  Мирослав Блажевич
  Златко Краньчар

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Словении